Az alábbi családfa Litvánia uralkodóit tartalmazza 1292-től 1569-ig.
 

Uralkodói családfák
Litvánia történelme